

Miejscowości w Polsce 
 Lisiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Lisiec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz

Góry 
 Lisiec – szczyt w paśmie Zaworów, w Górach Stołowych

Zobacz też 
 Lisiec Mały – wieś w woj. wielkopolskim
 Lisiec Nowy – wieś w woj. wielkopolskim
 Lisiec Wielki – wieś w woj. wielkopolskim